Stadsschouwburg Amsterdam
Stadsschouwburg Antwerpen
Stadsschouwburg Brugge
Parktheater Eindhoven (voorheen Stadsschouwburg Eindhoven)
Stadsschouwburg Groningen
Stadsschouwburg Haarlem
Theater Heerlen (voorheen Stadsschouwburg Heerlen)
Stadsschouwburg Kortrijk
Stadsschouwburg Leuven
Stadsschouwburg Nijmegen
Stadsschouwburg Utrecht
Stadsschouwburg Velsen